

Musica 
 The X Factor – album del 1995 degli Iron Maiden

Televisione 
 The X Factor – format televisivo internazionale
 The X Factor – edizione britannica
 The X Factor, XSeer Al Najah – edizione araba
 The X Factor – edizione australiana
 The X Factor – edizione greca
 The X Factor – edizione statunitense

Pagine correlate 
 X Factor (disambigua)